Парламентари́зм — система государственного устройства, при которой государством на деле управляет парламент, а также чётко разграничены функции законодательных и исполнительных властей. При парламентаризме правительство формируется парламентариями из числа членов партии, получившей большинство в парламенте, и ответственно перед ним.

Парламентаризм представляет собой особый тип государственного устройства верховной власти, при котором в структуре государственных органов учреждается постоянно действующий избираемый населением орган, призванный принимать верховные решения в форме законов. В этом смысле основная особенность парламентаризма — наличие общенационального представительного учреждения, работающего на постоянной основе. Парламентаризм как систему правления отличают специфические формы парламента: сессии, пленарные заседания, парламентские слушания, парламентские расследования и др. В современных условиях парламентаризм возможен как в парламентарных республиках, так и в парламентских монархиях. Считается, что политическим условием установления такой системы правления является наличие стабильной двухпартийной политической системы.

Примечания

Литература 
 

Политические режимы
Демократия
Либерализм